Операція «Рессельшпрунг» (1942) — операція ВПС і флоту Німеччини в липні 1942 року у Баренцевому морі з метою знищення союзного конвою PQ-17.
 Операція «Рессельшпрунг» (1944) — німецька військова операція в травні — червні 1944 року з метою захоплення командувача югославських партизанів Йосипа Броза Тіто.